Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments nach nationalen Parteien (Stand: 12. März 2023). Für eine Übersicht der Parlamentarier im Einzelnen siehe Liste der Mitglieder des 9. Europäischen Parlamentes.

Einzelnachweise 

Europäisches Parlament
Liste (Staaten)